Székely Sándor (1797–1854) unitárius püspök
 Székely Sándor (1877–1953) író
 Székely Sándor (1885–1944) filmtechnikus, gépészmérnök
 Székely Sándor (1913–1991) orvos, orvostörténész
 Székely Sándor (1916–1983) gépmester, kéziszedő, az Akadémiai Nyomda Nyelvészeti Komplex Szocialista Brigádja brigádvezetője
 Székely Sándor politikus, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke
 Székely Sándor (?) műfordító